Nedbal ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Nedbal (* 1940), österreichischer Tänzer, Tanzlehrer und Tanzsporttrainer
 Johannes Nedbal (1934–2002), römisch-katholischer Theologe, Apostolischer Protonotar, Prälat und Domkurat
 Manfred Nedbal (1902–1977), österreichischer Komponist
 Oskar Nedbal (1874–1930), böhmischer Komponist und Dirigent
 Karel Nedbal (1888–1964), böhmischer Dirigent

Nedbal bezeichnet außerdem:
 (3592) Nedbal, nach Oskar Nedbal benannter Asteroid